Pierre d'Oron peut faire référence à :
 Pierre d'Oron (), évêques de Sion (1275-1287)
 Pierre d'Oron (), évêques de Lausanne (1313-1323).